Jerzy Kwiatkowski (1927–1986) – polski filolog, poeta, powstaniec warszawski
 Jerzy Kwiatkowski (1928–2005) – polski rzeźbiarz
 Jerzy Kwiatkowski (ur. 1941) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji